

Localidades

Prospect (Carolina do Norte)
Prospect (Kentucky)
Prospect (Ohio)
Prospect (Pensilvânia)
Ou ainda:
Prospect Heights
Prospect Park
East Prospect
Mount Prospect

Outros
Revista Prospect

Desambiguação